Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Bet-at-home Cup Kitzbühel 2012. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 26 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 20. bis 22. Juli 2012 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2012
2012